Stawy w Polsce:
 Staw Wojenny – staw w woj. łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Tuszyn
 Staw Wojenny – staw w woj. łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików

Przypisy